Tschuschka ist der Name von
 Tschuschka (Halbinsel), im südwestlichen Russland an der Straße von Kertsch
 Tschuschka (Ortschaft), an der Spitze dieser Halbinsel